

Жінки 
 Краковецька Зеновія Романівна — заслужений майстер народної творчості України, Голова Львівського обласного осередку НСМНМУ.

Чоловіки 
 Краковецький Роман Васильович (1991-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Краковецький-Кочержинський Юрій Олександрович — доктор технічних наук, професор металознавства, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.